Тíґерстедт () — шведське прізвище

 Ерік Тіґерстедт — фінський винахідник, інженер і промисловець
 Ернульф Тіґерстедт — шведсько-фінський поет, прозаїк і перекладач

Шведські прізвища